XXII чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги стартовал 28 сентября 2012 и будет проходить до 28 апреля 2013 года с участием 8 команд. Южненский «Химик» за два тура до финиша финального этапа защитил свой титул и стал трёхкратным чемпионом Украины.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, где разыграли медали. Команды, которые заняли места с 5-го по 8-е, боролись за сохранение прописки в элите.

Впервые в истории украинского волейбола одесская «Джинестра», до сезона-2010/11 включительно ни разу не опускавшаяся ниже четвертого итогового места в чемпионате, а в сезоне-2011/12 потерявшая место в Суперлиге, в сезоне-2012/13 не принимала участия даже в соревнованиях команд низшего дивизиона.

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.
 КСП — коэффициент соотношения партий; КСМ — коэффициент соотношения мячей.

Финальный турнир за 1—4-е места 

 В финальном турнире команды стартовали с бонусными очками, которые начислены согласно занятым местам по итогам регулярного первенства: «Химик» - 3, «Волынь» - 2, «Северодончанка» - 1, «Орбита» - 0.

Призёры 
 «Химик» (Южный): Дарья Степановская (капитан команды), Екатерина Кальченко, Надежда Кодола, Марина Захожа, Юлия Герасимова, Кристина Пугачёва, Алина Степанчук, Елена Новгородченко, Ирина Трушкина, Ольга Савенчук, Юлия Шелухина, Татьяна Хилюк. Тренер — Сергей Голотов.

 «Континиум-Волынь-Университет» (Луцк): Инна Молодцова (капитан команды), Алла Политанская, Юлия Молодцова, Елена Туркула, Анна Довгополюк, Оксана Зуйко, Оксана Подгурская (либеро), Анна Галицкая, Анастасия Никитенко, Марина Кучко, Людмила Осадчук, Татьяна Полищук, Ирина Собчук, Татьяна Яцкив. Тренер — Богуслав Галицкий.

 «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье): Анна Антоненко, Наталья Дерюгина, Ольга Леженкина, Лидия Лучко, Полина Лютикова, Екатерина Росик (капитан команды), Ксения Сухорукова, Ольга Скрипак, Карина Шаровская, Екатерина Дудникова, Валерия Соболь, Козловская (либеро), Кравченко. Тренер — Игорь Филиштинский.

Индивидуальные призы

Финальный турнир за 5—8-е места 

 В финальном турнире команды стартовали с бонусными очками, которые начислены согласно занятым местам по итогам регулярного первенства: «Керкинитида» - 3, «Галычанка» - 2, «Регина» - 1, «Кряж» - 0.

Переходные матчи 
Донецкий ДонНУЭТ, занявший 2-е место в чемпионате высшей лиги, отказался от участия в переходных матчах, и ему были засчитаны технические поражения. Таким образом, ровенская «Регина» сохранила прописку в элитном дивизионе.

Высшая лига

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.

За 1—4-е места 

 В финальном турнире команды стартовали с бонусными очками: «Ковель» - 3, «ДонНУЭТ» - 2, «ОДЮСШ» - 1, «Педунивер» - 0.

Ссылки 
 Чемпіонат України 2012-2013 р.р.
 ХХІ Чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд (суперліга)
 «Химик» награждён золотыми медалями

2012 год в волейболе
2013 год в волейболе